Goyocephale lattimorei es la única especie conocida del género extinto Goyocephale (mon. "cúpula elegante") de dinosaurio ornistisquio marginocéfalo que vivió a finales del período Cretácico, hace 76 millones de años durante el Campaniense, en lo que ahora es Asia.

Descripción 
Goyocephale pesó probablemente 10-40 kilogramos y midió alrededor de 2 metros de largo.  El cráneo, que es casi del mismo tamaño que los cráneos del holotipo de Homalocephale calathocercos y de Prenocephale prenes,, tiene muchas características en común con el primero (una cúpula plana del cráneo, ventanas supratemporal bien desarrolladas, y un ornamentation nodal). Sin embargo, las proporciones de G. lattimorei lo distinguen de Homalocephale.

Las ventanas supratemporales son longitudinalmente óvales, y el puente entre ellas es estrecho. La pieza intermedia del techo del cráneo está adornada. Según Perle et al es el más conocido de paquicefalosaurianos básicos. Hay solamente algunas características que son peculiares a Goyocephale, éstas incluye el margen lateral sinuoso del cráneo, que es particularmente prominente sobre la órbita donde los dos supraorbitales se encuentran. Los esternales se curvan más suavemente que en Stegoceras.

Goyocephale se conoce por un cráneo parcial , que incluye ambas mandíbulas, el techo del cráneo , parte del occipital, parte de la región de la base del cerebro, el cráneo posterior , el premaxilar y el maxilar. El borde posterior del techo del cráneo, en el borde de los huesos escamosos , tiene muchas protuberancias óseas pequeñas, que habrían sido la base de pequeños cuernos en la vida. Una característica compartida con paquicefalosáuridos, Goyocephale tenía una dentición heterodonta, con grandes dientes de premaxilares caniniformes , seguido de una diastema entre el premaxilar y el maxilar, y los dientes sub-triangulares regulares en el maxilar. Los dientes en el premaxilar se hacen más grandes hacia atrás, siendo el último el más grande. Los dientes de la mandíbula son similares, con el primer diente caniniforme y el resto bajo y subtriangulares.

De las vértebras, solo se conservan el hueso atlas, la primera vértebra cervical y las vértebras del sacro y la cola. El sacro incluye cuatro vértebras, que no están fuertemente fusionadas e incompletas. En la superficie ventral del segundo centro sacro hay una cresta longitudinal, con un surco a lo largo de su línea media. Las vértebras de la primera y la segunda cola se encontraron articuladas con el sacro, aunque están mucho más fusionadas que las vértebras sacras. Además, pueden distinguirse del sacro porque poseen cigapófisis que no están fusionadas, aunque también conservan un surco ventral.

Los huesos de las extremidades y las cinturas están bien conservados y muestran muchas características. El húmero está fuertemente arqueado, con una expansión casi igual en los extremos distal y proximal. También muestra una cresta deltopectoral gruesa pero débil, proyección anterior en el húmero y cóndilos débilmente separados en el extremo distal. El hueso ilion muestra una morfología típica de los paquicefalosáuridos, con un proceso preacetabular delgado y horizontalmente alargado, la extensión frontal del ilion y una cresta ancha que se extiende hacia afuera desde el borde superior del proceso postacetabular, extensión del ilion posterior. Además, los dos procesos preacetabulares están fuertemente divergidos en la vista dorsal, y en vista lateral el ilion es casi recto y el proceso postacetabular es subrectangular. La tibia muestra un diseño de paquicefalosáuridos, y no parece que los huesos del tarso estén articulados. El pie de Goyocephale se conserva parcialmente, y al menos tres dígitos, los dígitos II, III y IV, estaban presentes. En cada dedo del pie, los unguales son triangulares pero no recurvados., con el ungulado del tercer dedo del pie que es el más grande.

Descubrimiento e investigación 
La especie tipo, G. lattimorei, fue descrita formalmente por Perle, Maryańska, y Osmólska en 1982 a partir de un cráneo incompleto, mandíbulas, y de un material postcranial fragmentario encontrado en Mongolia. Se llamó a los restos Goyocephale lattimorei , de goyo en mongol, que significa "decorado", y el antiguo griego kephale , por cabeza. El nombre de la especie honra a Owen Lattimore.

Clasificación 
Goyocephale es un paquicefalosáurido primitivo y fue originalmente incluido en la familia Homalocephalidae , que unía el género con Homalocephale, que también tiene un techo de cráneo plano. Goyocephale se distingue de Homalocephale por sus proporciones generales, la forma de su fenestra supratemporal y la dentición heterodonta, aunque las dos comparten características múltiples. Sin embargo, muchos análisis filogenéticos más recientes tienden a encontrar que Homalocephalidae es una familia parafilética, con los géneros incluidos simplemente como ramas consecutivas hermanas de Pachycephalosauridae, o como ramas consecutivas primitivas a Prenocephale pero dentro de Pachycephalosauridae.

Sin embargo, un análisis filogenético apoyó un Homalocephalidae monofilético, con Goyocephale, Homalocephale y Wannanosaurus siendo los paquicefalosáuridos más derivados, y sus taxones hermanos son Prenocephale y Tylocephale. Este posicionamiento de todos los taxones de Asia como la mayoría de los derivados permitiría que los paquicefalosáuridos evolucionaran en América del Norte, donde conservaron su mayor diversidad, antes de migrar a Asia. Además, los géneros más antiguos que pertenecen al grupo son los norteamericanos, lo que brinda más apoyo para esta posición.

Filogenia 
A continuación se muestra un cladograma que ilustra la hipótesis de dentro de Pachycephalosauridae.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

Pachycephalosauria
Dinosaurios del Cretácico Superior
Dinosaurios de Asia